

Astronomia 

 al-Amal – missione della Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti

Cinema
Amal – film di Bollywood del 2007 diretto da Richie Mehta

Geografia
Åmål – comune della contea di Västra Götaland (Götaland, Svezia)
Åmål – cittadina capoluogo dell'omonimo comune

Linguistica
Lingua amal – lingua parlata in Papua Nuova Guinea

Onomastica
Amal – nome proprio di persona arabo maschile

Politica
Amal – partito politico e unità paramilitare libanese